ME steht für:
 Mache-Einheit
 Management Engine, Chipsatzkomponente für den Fernzugriff der Intel Active Management Technology
 Maschinenfabrik Esslingen, ein ehemaliges Unternehmen der Eisenbahnindustrie
 Mass Effect, eine Videospielreihe
 Maturitätsschulen für Erwachsene, Schweiz
 ME!, Lied der US-amerikanischen Popsängerin Taylor Swift
 ME (Band), eine australische Band
 Mengeneinheit
 Mercaptoethanol
 U-Bahnhof Messe, als Abkürzung für einen U-Bahnhof der Nürnberger U-Bahn
 Metabolische Energie bei Tierfutter, siehe Netto-Energie-Laktation
 Metronom Eisenbahngesellschaft, ein Verkehrsunternehmen in Niedersachsen
 Microsoft Windows Millennium Edition (Windows ME), ein Betriebssystem für Personal Computer
 Młoda Ekstraklasa, höchste polnische Jugend-Fußballliga
 das Mobile Equipment der Mobilstation im Mobilfunk – üblicherweise ein Mobiltelefon
 Musikerziehung
 Musikexpress, Zeitschrift
 Musterentwurf in der Rechtssprache, siehe z. B. MEPolG
 Myalgische Enzephalomyelitis (Chronisches Erschöpfungssyndrom), eine chronische neurologische Erkrankung
 die postcode area Borough of Medway (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Montenegro (ISO-3166-1-Code)
 Maine (ISO-3166-2:US-Code)
 Metropolitanstadt Messina (ISO-3166-2:IT-Code)
 Provinz Mashonaland East (ISO-3166-2:ZW-Code)
 Middle East Airlines (IATA-Code), nationale Fluggesellschaft des Libanon
 auf einigen Stichen die Himmelsrichtung Süden („Meridies“)

ME als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Mettmann
 Griechenland: Ätolien-Akarnanien (Mesolongi)
 Großbritannien: Manchester
 Italien: Metropolitanstadt Messina
 Österreich: Bezirk Melk
 Portugal: Heer (zwei erste Buchstaben), siehe Portugiesische Streitkräfte
 Tschechien: Okres Mělník, deutsch: Melnik (auslaufend)
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis

M. E. bedeutet:
 Medical Examiner (Gerichtsmediziner, ärztlicher Leichenbeschauer)
 Montevideo-Einheit (Medizin)
 Quincy M.E. (US-amerikanische Krimiserie), siehe Quincy (Fernsehserie)

M. E. bzw. m. E. bedeutet:
 „meines Erachtens“ oder „mit Einschränkung/en“ siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#M

M + E bedeutet:
 Metallindustrie und Elektroindustrie

Me steht für:
 Gruppe (Feuerwehr)#Melder
 die Abkürzung für Messerschmitt-Flugzeuge, siehe Messerschmitt AG
 Metall in verallgemeinerten chemischen Reaktionsgleichungen und Strukturformeln
 Methylgruppe (–CH3-Gruppe)
 das Konzept der Weitergabe von Wissen von den Göttern an die Menschen in der sumerischen Mythologie, siehe Sumerische Religion
 Merit-Zahl, spezifische Leistungsgröße für die Arbeitsfähigkeit eines Arbeitsmediums in einem Wärmerohr

me. steht als:
 Kürzel für den Meistertitel, der von einer berufsständischen Körperschaft des Handwerks verliehen wird

.me steht für:
 .me, die länderspezifische Top-Level-Domain von Montenegro

me steht für:
 die Masse des Elektrons

Siehe auch:
 Mé

ME